EROS може означати:

 EROS (астрономія) — проект пошуку подій гравітаційного мікроліцензування;
  — електронний варіант — eEROS ;
 Extremely Reliable Operating System — операційна система, розроблена групою EROS, Університетом Пенсільванії та Університетом Джона Хопкінса
 EROS-А1 — ізраїльський супутник дистанційного зондування;
 EROS-B — ізраїльський супутник дистанційного зондування;
 Eros — музичний альбом Ероса Рамазотті.

Див. також 
 Ерос (значення)